Angelika Mlinar (1970), Oostenrijks politica
 Antonio Delamea Mlinar (1990), Sloveens voetballer
 Frano Mlinar (1992), Kroatisch voetballer
 Janez Mlinar (1941), Sloveens langlaufer
 Peter Mlinar, lid van de Sloveense metalgroep Prospect